Astro-małpy (ang. Rocket Monkeys, 2013-2016) – kanadyjski serial animowany stworzony przez Dana Abdo i Jasona Pattersona. Wyprodukowany przez Breakthrough Entertainment, Atomic Cartoons Inc. i Penguin Group.

Światowa premiera serialu miała miejsce 10 stycznia 2013 roku na antenie Teletoon, a dwa miesiące później w Stanach Zjednoczonych od 4 marca 2013 roku na amerykańskim Nickelodeon. W Polsce premiera serialu odbyła się 17 czerwca 2013 roku na kanale Nickelodeon Polska. Od 21 września 2015 roku emitowany jest 2 sezon serialu na kanale Disney XD.

Opis fabuły 
Serial opisuje przygody dwóch małp, Gusa i jego brata Wally’ego, którzy z pomocą swojego przyjaciela robota YAY-OK przemierzają wszechświat, szukając grożących mu niebezpieczeństw. Za wszelką cenę pragną stać się bohaterami i są zawsze gotowi na intergalaktyczne wyzwania.

Postacie 
 Gus – jeden z głównych bohaterów. Ma niebieski kombinezon. Brat Wally’ego. Lubi jeść banany.
 Wally – jeden z głównych bohaterów. Ma czerwony kombinezon. Brat Gusa. Lubi jeść banany.
 YAY-OK – robot. Przyjaciel astro-małp.

Obsada 
 Seán Cullen –
 Gus,
 Nefarious,
 Deep Space Dave
 David Berni – YAY-OK
 Mark Edwards – Wally
 Mark McKinney – Lord Peel
 Mark Little – Gamester-x
 Jamie Watson –
 doktor Chimpsky,
 He-Rilla,
 Kayla Lorette – Monkeyevil
 Shoshana Sperling – She-Rilla
 Mike „Nug” Nahrgang – Bernice

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
  w bazie stopklatka.pl

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Programy telewizji Teletoon
Programy Disney XD